Vukovje je lahko:
 Vukovje Zelinsko (Hrvaška)
 Vukovje (Slovenija)